Vandalmaro (camerário) — oficial franco do 
 Vandalmaro (duque de Dagoberto) — oficial franco do 
 Vandalmaro (duque de Ultra Jurano) —  oficial franco do -VII

Desambiguações de antropônimos